La competizione della carabina libera individuale  di tiro a segno ai Giochi della VII Olimpiade si tenne il 31 luglio 1920 a Camp de Beverloo, Leopoldsburg.

Risultati
Distanza 300 metri. 40 colpi in piedi, 40 colpi in ginocchio o seduti, 40 colpi a terra.

Collegamenti esterni 
 Shooting at the 1920 Antwerpen Summer Games: Men's Free Rifle, Three Positions, 300 metres  su Sports-reference.com

Carabina 01